Ярослав Вальтер (; 6 января 1939, д. Собедраж, Писек, Чехословакия — 20 июня 2014, Братислава, Словакия) — чехословацкий хоккеист и тренер, бронзовый призёр Олимпийских игр в Инсбруке.

Спортивная карьера 
Начал заниматься хоккеем в Литвинове. Во время службы в армии нападающий с отличной техникой играл за «Дуклу» (Йиглава), а в 1960 году вновь вернулся в Литвинов. Через четыре года отправился в Братиславу, где до 1968 года выступал за «Слован». В составе сборной он провел 28 матчей: бронзовый призёр чемпионата мира (1963) и зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1964). Последние три сезона своей карьеры провел в Австрии, выступая за «Инсбрукер EV» и «EC Грац». Закончил играть в 1972 году.

В том же году начал тренерскую карьеру в «Словане» как помощник главного тренера. Далее как тренер он работал в «Дукле» (Тренчин), в немецком «ЕК Деллингхофен». В «Слован» вернулся в 1982 году на пост главного тренера, но вскоре вновь возглавил тренчинскую «Дуклу». В сезоне 1987/88 привел её к серебру Словацкой лиги, а в сезоне 1996/97 к званию чемпиона Словакии. В 1990 году помог «Словану» вернуться в элиту чехословацкого хоккея.

К достижениям тренера Вальтера можно отнести и бронзовые награды сборной Чехословакии чемпионата мира 1992 и зимних Олимпийских игр в Альбервилле (1992), где он был ассистентом Ивана Глинки.

В 2005 году был введен в Зал славы словацкого хоккея.

Примечания

Ссылки 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/wa/jaroslav-walter-1.html 
 http://www.sport.cz/hokej/ostatni/clanek/584972-zemrel-byvaly-ceskoslovensky-hokejista-a-trener-jaroslav-walter.html

Хоккеисты Чехословакии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1964 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1964 года
Хоккейные тренеры Чехословакии
Тренеры ХК «Комета»
Члены Зала славы словацкого хоккея